Antoni Elías i Deix (Manresa, 1958), motociclista onze cops campió d'Espanya de motocròs 
 Toni Elías Justicia (Manresa, 1983), motociclista fill de Toni Elías i Deix
 Antoni Elias i Pagès (Torredembarra, abans de 1795 - Castelló d'Empúries, 1823), compositor i mestre de capella durant els segles  i